Es gibt fünf Nationalparks in Montenegro. Ein weiterer, der Nationalpark Orjen, findet sich in Planung.

Weblinks 

 Offizielle Internetpräsenz

Einzelnachweise 

Montenegro
!